Суперкубок Нідерландів з футболу 2019  — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 липня 2019 року між чемпіоном і володарем кубка Нідерландів Аяксом та віце-чемпіоном Нідерландів ПСВ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2019
Нідерланди
Липень 2019
2019 у нідерландському спорті